Баклунд () — шведське прізвище. Походить від слів «back» і «lund» — «зад» і «луг».

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося 3673 носії цього прізвища.

Відомі носії 

 Гельґе Гетрик Баклунд (1878–1958) — шведський геолог і петрограф.
 Мікаель Баклунд (*1989) — шведський хокеїст.
 Оскар Баклунд (1846–1916) — шведський і російський астроном.

Примітки